Le Bas ist der Familienname folgender Personen:

 Damian Le Bas (1963–2017), britischer Künstler
 Delaine Le Bas (* 1965), britische Künstlerin
 Jacques-Philippe Le Bas (oder Lebas; 1707–1783), französischer Kupferstecher
 Philippe Le Bas (1794–1860), französischer Altphilologe
 Philippe-François-Joseph Le Bas (1764–1794), französischer Revolutionär

Le Bas steht als Ort für:

 Le Bas, Ortschaft in der Gemeinde Châtonnaye im Kanton Freiburg, Schweiz

Siehe auch:

 Bas
 Lebas